Серге́й Миха́йлович Третьяко́в (, Москва — , Петергоф) — русский предприниматель, меценат, коллекционер, действительный статский советник. Младший брат Павла Михайловича Третьякова. Один из основателей Третьяковской галереи.

Семья. Годы становления 
Сергей Михайлович родился в семье Михаила Захаровича и Александры Даниловны Третьяковых в родовом гнезде Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке в Москве. Михаил Захарович держал небольшие лавки в Гостином дворе, владел бумагокрасильной и отделочной фабриками. В 30-летнем возрасте купец Третьяков женился на дочери коммерсанта Данилы Ивановича Борисова — Александре Даниловне, которая за восемнадцать лет супружеской жизни родила двенадцать детей. Первенцем стал Павел, через год на свет появился Сергей.

Образование старшие сыновья получили с помощью домашних педагогов; их приглашал Михаил Захарович, который и сам старался присутствовать на занятиях. Когда мальчики подросли, отец начал привлекать их к работе в своих лавках: Павел и Сергей выполняли указания приказчика, зазывали покупателей, делали уборку. Братья-погодки были очень дружны, несмотря на разницу в характерах и темпераментах: немногословный, сосредоточенный Павел редко демонстрировал напоказ свои чувства, Сергей обычно выглядел «более легкомысленным», «любил пофорсить».

В 1848 году на семью Третьяковых обрушилась череда трагедий: из-за скарлатины один за другим ушли из жизни четверо детей, — что сказалось на здоровье самого Михаила Третьякова. Незадолго до смерти он составил завещание, согласно которому весь «благоприобретённый капитал» переходил к жене Александре Даниловне. Отдельным пунктом Михаил Захарович отметил сыновей:

Основание фирмы. Женитьба 

В 1851 году большая семья Третьяковых переехала в двухэтажный замоскворецкий дом с флигелем, кухней, прачечной, конюшней и каретным сараем. Первый этаж был отдан Павлу, Сергею и их сестре Елизавете, которая, выйдя замуж за приказчика Владимира Дмитриевича Коншина, сменила фамилию. На втором поселилась Александра Даниловна с младшими детьми.

Через несколько лет Павел и Сергей получили от матери все права на управление делами и, взяв в компаньоны зятя, основали фирму «Магазин полотняных, бумажных, шерстяных товаров, русских и заграничных Торгового дома П. и С. братьев Третьяковых и В. Коншина в Москве». В новой фирме каждый из владельцев отвечал за свой участок: Владимир Дмитриевич работал непосредственно в магазине, Сергей курировал зарубежные торговые операции, Павел вёл всю бухгалтерию. Дела шли успешно, и в 1866 году братья открыли в Костроме прядильную и ткацкую мануфактуру.

В 1856 году Сергей Михайлович женился на шестнадцатилетней Елизавете Сергеевне Мазуриной. Во время бала, который жених дал в преддверии свадьбы, будущие супруги, по словам исследователей, «были неотразимы»: «Сергей красив, строен, как всегда, необычайно элегантен. Невеста веселится, как дитя, переодевается по три раза вечер». Первый брак Сергея Михайловича длился недолго: его жена, успев подарить мужу наследника Николая (1857—1896), умерла в 1860 году во время вторых родов.

Общественная деятельность 

Энергия, присущая Сергею Михайловичу, не давала ему возможности ограничивать себя рамками бизнеса. С начала 1860-х годов он активно включился в общественную жизнь Москвы, занимая последовательно должности гласного Московской городской думы (1863), старшины московского купечества (1864—1866), члена состава директоров Русского музыкального общества (1868), члена Славянского благотворительного комитета (1869—1870). Дважды — в 1877 и 1881 годах — Третьяков избирался городским головой. По утверждению исследователей, трудное время, совпавшее с периодом его управления, в полной мере высветило организаторские способности Сергея Михайловича. Так, он инициировал сбор пожертвований «на нужды воинов» в годы русско-турецкой войны; настоял на увеличении затрат на образование; добился включения в состав Москвы Сокольничьей рощи и Ширяева Поля. Во время торжества, связанного с открытием памятника Пушкину (1880), Третьяков сказал:

Коллекция 

Коллекционные пристрастия Сергея Михайловича обозначились не сразу. По словам Павла Михайловича, в начале 1870-х годов его брат проявлял большое внимание к русской живописи. Однако в дальнейшем Сергей Третьяков ориентировался в основном на работы зарубежных художников — в частности, немецких и французских. Подобное «разделение сферы деятельности» было связано с нежеланием конкурировать со старшим братом. Коллекция Третьякова-младшего, по данным искусствоведов, отличалась исключительной тщательностью отбора; меценат интересовался прежде всего представителями «барбизонской школы» и академической живописи.

В 1870-х годах, женившись второй раз, Сергей Михайлович переехал в усадьбу, расположенную на Пречистенском бульваре, 6. Картины, находившиеся в этом доме, были объединены общим романтическим настроением: их основу составляли «поэтические пейзажи», которые приобретались не ради демонстрации публике, а для собственного удовольствия. Не считая себя профессиональным коллекционером, Третьяков тем не менее помогал брату формировать его галерею. Так, бывая в столице или за границей, он информировал Павла Михайловича о новых работах, деятельности живописцев, общих художественных тенденциях. Именно Сергей настоял на том, чтобы композитор Антон Рубинштейн, которого Третьяковы знали с детских лет, согласился позировать Репину; он же рекомендовал брату не покупать полотно Андрея Матвеева «Куликовская битва»:

Свидетельством того, что для Сергея Михайловича собирание картин было сродни хобби, является его система купли, продажи и обмена приобретённых произведений. Он легко расставался с экспонатами, затем возвращал их обратно; по словам искусствоведа Ирины Ненарокомовой, «трудно представить, чтобы Павел Михайлович действовал подобным образом, непрестанно манипулируя приобретёнными картинами Перова или Репина». Тем не менее именно этот любительский метод вкупе с компетентными советами брата позволил Сергею Третьякову сформировать коллекцию, которая «среди русских собраний подобного типа стояла в своё время на первом месте». Искусствоведы отмечают, что приобретённые им работы Милле, Теодора Руссо, Коро, Добиньи входят в число «прекрасных страниц мировой живописи».

Второй брак. Смерть. Судьба коллекции 

Сергей Михайлович скончался во время поездки в Петербург летом 1892 года. Его тело перевезли в Москву, совершив по пути литию, и похоронили 30 июля на Даниловском кладбище рядом с родителями.

Для Павла Михайловича уход брата стал внезапным; через год он обратился к Репину с просьбой написать портрет Сергея по фотографии. В то же время нужно было решать вопрос о дальнейшей судьбе коллекции Третьякова-младшего. В своём завещании тот указал, что готов оставить в дар городу картины, большой капитал и принадлежавшую ему часть дома в Лаврушинском переулке. Согласно описи, сделанной годом ранее, стоимость коллекции, в которую входило более ста произведений, превышала 500 000 рублей. Передавая своё собрание брату, Сергей Михайлович отметил:

Исполняя волю брата, Павел Михайлович решил к его коллекции присоединить и свой музей, передав общую галерею вместе с особняком в дар Москве. В конце августа 1892 года соответствующее заявление было направлено в городскую думу; в середине сентября дума постановила «принять дар братьев Третьяковых и благодарить Павла Михайловича». Как вспоминал старейший хранитель Третьяковской галереи Н. А. Мудрогель, через некоторое время экспонаты, находившиеся в пречистенском доме Сергея Михайловича, начали перемещаться в Лаврушинский переулок. В августе 1893 года состоялось открытие музея, именуемого «Московская городская галерея имени братьев Павла и Сергея Третьяковых».

Вторая жена 

Вторая жена (с 10.11.1868) — Елена Андреевна Матвеева (14.02.1846, Москва — после 1917), дочь дворянина, вышедшего из купеческой среды. Свадьба была в Москве в квартире Третьякова на Мясницкой. По отзывам современников, «она была образованная, отличалась оригинальной красотой, имела изумительные покатые плечи, бледное, чуть-чуть одутловатое лицо, тяжелый жгут волос на затылке и крошечные ручки, которыми очень гордилась». Будучи светской дамой, вечно ездила туда, сюда (ссылаясь на астму предпочитала проводить время за границей на водах), очень роскошно одевалась, платья получала из Парижа и нанимала на лето большую дачу в Петергофе рядом с Н. Г. Рубинштейном, в которого была влюблена (он умер на её руках в 1881 году в Париже). У неё каждый день бывали гости, пел изысканный хор цыган, что было тогда в большой моде. После пения цыган был фейерверк, а в день именин мужа (5 июля) был всегда большой званный вечер. Брак Третьяковых был бездетным. После смерти мужа Е.А. Третьякова жила в Санкт-Петербурге. В 1911 году она передала Николаю II ценное собрание изобразительных материалов и документов по истории русских войн, что стало основой коллекции музея "Государева Ратная палата" в Царском Селе.

В 1948 году прах братьев Третьяковых был перезахоронен на Новодевичьем кладбище.

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 
 
 

Сергей Михайлович
Меценаты Российской империи
Купцы Российской империи
Коммерции советники (Российская империя)
Городские головы Москвы
Коллекционеры Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Действительные статские советники
Почётные члены Общества для пособия нуждающимся студентам
Перезахороненные с Даниловского кладбища
Похороненные на Новодевичьем кладбище